Saint Matthieu et l'Ange est un thème artistique tiré du Nouveau Testament, représentant l'évangéliste saint Matthieu inspiré par un ange. Ce thème est traité en peinture par plusieurs artistes :
 Saint Matthieu et l'Ange, de Giovanni Gerolamo Savoldo, entre 1530 et 1535 ;
 Saint Matthieu et l'Ange, du Caravage, vers 1602 ;
 Saint Matthieu et l'Ange, de Guido Reni, vers 1635 ;
 Saint Matthieu et l'Ange, de Rembrandt, en 1661.

Thème biblique